Хоромои — племенная группа юкагиров, говорившая на янском (деткильском) диалекте юкагирского языка по нижнему течению Омолоя и Яны. По мнению Б. О. Долгих, этноним коромой происходил от сочетания юкагирских слов «кориэл» («волк») и «омо» («племя»). В языке северных якутов имеется слово «коромой», означающее место, нору, где волки выводили волчат. Значит, этноним «коромо» означало нечто вроде «волчье племя». Около 110 человек, иногда упоминаются под этнонимом омолои. Исчезли, растворившись среди окружающих народов, эвенков и частично нганасан.

Литература 
 Н.В. Плужников, В.И. Шадрин. Юкагиры // Народы Северо-Востока Сибири / ред. Е.П. Батьянова, В.А. Тураев. ИЭА РАН. М.: Наука, 2010. 
 Туголуков В. А. Кто вы, юкагиры?  М.: Наука, 1979
 Юкагиры. Историко-этнографический очерк / З.В. Гоголев, И.С. Гурвич и др.; ред. А.П.Окладников. Новосибирск: Наука, 1975

Юкагиры